Crossman ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Crossman (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Francis Crossman (1888–1947), britischer Offizier der British Army, Generalmajor
 Jason Crossman (* 1990), französischer Eishockeyspieler
 Kimberley Crossman (* 1990), neuseeländische Schauspielerin und Moderatorin
 Richard Crossman (1907–1974), britischer Autor und Politiker